The Millionaire peut faire référence à :

Cinéma 
 The Millionaire, film de Arvid E. Gillstrom (1917)
 The Millionaire, film de Jack Conway (1921)
 Le Millionnaire (titre original : The Millionaire), film de John G. Adolfi (1931)
 The Millionaire, film d'animation (1939)

Télévision 
 , série télévisée américaine (1955-1960)
 The Millionaire, téléfilm américain (1978)

Voir aussi